Drowning (canção de Backstreet Boys)
Drowning (canção de Crazy Town)
Ou ainda:
The Drowning EP

Desambiguação